Джеймс Хекман Джеймс Джозеф Хекман (James Joseph Heckman; 19 квітня 1944 р.) — американський економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки 
 1650 Хекман (1650 Heckmann) — астероїд головного поясу